Террористический акт в Стамбуле (2015) произошёл 6 января 2015 года. Женщина в никабе подошла ко входу в отделение туристической полиции на площади Султанахмет в историческом центре города и по-английски заявила, что потеряла бумажник. Сразу после этого женщина привела в действие взрывное устройство. На месте происшествия погибла сама смертница, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Место происшествия было оцеплено, перекрыто движение трамваев. Позднее в больнице скончался раненый офицер полиции.

7 января, ответственность за теракт взяла на себя некая марксистская группировка «Революционный народный фронт освобождения», однако, по обыкновению, подозрение турецких властей пало на организацию РПК (Рабочая партия Курдистана). Эти версии оказались не верны. В этот же день в Стамбуле был предотвращён второй теракт — были задержаны два боевика РПК со взрывными устройствами, а возле торгового центра было обезврежено осколочное самодельное взрывное устройство.

Позднее была установлена личность смертницы. Ей оказалась родившаяся в Дербенте гражданка России Диана Энверовна Рамазанова (род. 1996), которой на момент гибели было 18 лет. Рамазанова училась в Москве, но вскоре, увлекшись исламом, бросила учёбу и выехала в Турцию. Там она вышла замуж за гражданина Норвегии Абу Эдельбиева, с которым познакомилась в соцсетях. Вскоре после заключения брака супруги перешли границу с Сирией и примкнули к одной из группировок сирийской оппозиции. В декабре 2014 года супруг Рамазановой был убит.

Судмедэкспертиза показала, что Рамазанова на момент теракта была беременна. Одни источники сообщают, что Рамазанова взорвала ручную гранату, другие — что на смертнице был «пояс шахида». Также было выяснено, что перед самоподрывом Диана разговаривала с таксистом , а в её телефоне были обнаружены иностранные номера. Свидетель трагедии заметил, как от места взрыва убегал предположительный сообщник террористки. По показаниям других очевидцев, в момент взрыва были слышны звуки выстрелов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Теракт в полицейском участке Стамбула устроила россиянка / Подробности (Украина), 8 января 2015
 Взрыв в полицейском участке в Стамбуле устроила террористка-смертница / Metronews.ру
 В Стамбуле смертница взорвала полицейский участок: погиб полицейский, depo.ua, 6 января 2015
 Смертница, устроившая взрыв в стамбуле, была гражданка России ДИАНА РАМАЗОВА / TOPNEWS, 9.01.15
 Террористка-смертница взорвала себя в центре Стамбула в полицейском участке / 360ТВ, 6 января 2015
 МВД Турции: взорвавшая себя смертница — россиянка // Русская Служба Би-би-си, 2015-01-08

Террористические акты 2015 года
Январь 2015 года
2015 год в Турции
События 6 января
Террористические акты, совершённые в Стамбуле
Взрывы 2015 года